Le Pays des Pyrénées cathares désigne un pays, au sens de l'aménagement du territoire entériné par la loi Voynet de 1999, situé dans le département de l'Ariège.

La structure administrative du Pays des Pyrénées Cathares a disparu au milieu des années 2010 ; ses prérogatives ont été transférées à différentes structures : PETR de l'Ariège, communautés de communes et Pays d'art et d'histoire des Pyrénées Cathares, lequel perdure sur le même périmètre géographique.

Localisation 

Il est situé dans l'est des Pyrénées, en zone de piémont (zone vert pâle à droite dans la carte ci-contre), à l'est du département de l'Ariège.

Description 

 Date de reconnaissance : 
 Surface : 
 Population : 
 Villes principales : Lavelanet, Mirepoix, Laroque-d'Olmes

Communes membres 

À sa création, le Pays rassemble les communes de trois Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et plusieurs communes isolées, pour un total de 56 communes : Communauté de communes du Pays d'Olmes, Communauté de communes de la Vallée moyenne de l'Hers, Communauté de communes du Pays de Mirepoix, et communes isolées d'Esclagne, La Bastide-de-Bousignac, La Bastide-sur-l'Hers, Montségur et Roquefixade. En , toutes les communes appartiennent soit à la Communauté de communes du Pays d'Olmes, soit à celle du Pays de Mirepoix, pour un total de  depuis l'adhésion à la communauté de communes du Pays d'Olmes de la commune de Freychenet en 2018.

Projets 
Le Pays des Pyrénées cathares bénéficie depuis 2008 du label Pays d'art et d'histoire. Depuis la disparition du Pays, le Pays d'art et d'histoire demeure valide sur le même territoire.

Pays d'art et d'histoire 

Le territoire du Pays obtient le label Pays d'art et d'histoire le . Au-delà de la disparition de la structure porteuse du « Pays », le Pays d'art et d'histoire subsiste comme partie intégrante de l'association Tourisme, Culture et Patrimoine en Pyrénées Cathares, qui regroupe aussi les offices de tourisme du pays d'Olmes et de Mirepoix.

Le Pays d'art et d'histoire est présidé jusqu'en 2021 par son fondateur, Marc Carballido, élu régional et vice-président du Conseil régional de Midi-Pyrénées de 2004 à 2015. Lui succède Alain Eychenne.

Parmi les projets que porte le Pays d'art et d'histoire, figurent la création d'un Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, une étude de préfiguration visant à renouveler le Musée du textile et du peigne en corne de Lavelanet ou encore une mission d'inventaire du patrimoine industriel.

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 

 Pays des Pyrénées
 Pays (aménagement du territoire)
 Comté de Foix

Liens externes 
 Pays d'art et d'histoire des Pyrénées cathares
 Producteurs des Pyrénées cathares

Géographie de l'Ariège
Pyrenees cathares
Pyrénées cathares